Bazanów Nowy (gromada) (powiat garwoliński/rycki)
 Belęcin Nowy (gromada) (powiat leszczyński)
 Bieruń Nowy (gromada) (powiat pszczyński/tyski)
 Borek Nowy (gromada) (powiat rzeszowski)
 Bromierz Nowy (gromada) (powiat płocki)
 Broniszew Nowy (gromada) (powiat częstochowski)
 Bród Nowy (gromada) (powiat suwalski)
 Duninów Nowy (gromada) (powiat gostyniński)
 Gaj Nowy (gromada) (powiat łęczycki)
 Gołębiewek Nowy (gromada) (powiat kutnowski)
 Grabów Nowy (gromada) (powiat kozienicki)
 Grudzielec Nowy (gromada) (powiat ostrowski)
 Jędrzejów Nowy (gromada) (powiat miński)
 Kamień Nowy (gromada) (powiat gostyniński)
 Kawenczyn Nowy (gromada) (powiat skierniewicki)
 Lubiel Nowy (gromada) (powiat pułtuski/wyszkowski)
 Lubliniec Nowy (gromada) (powiat lubaczowski)
 Lubosz Nowy (gromada) (powiat kościański)
 Gromada Maciejów Nowy (powiat krasnostawski)
 Majdan Nowy (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Majdan Nowy (gromada w powiecie chełmskim)
 Miękisz Nowy (gromada) (powiat jarosławski/radymniański)
 Nakwasin Nowy (gromada) (powiat kaliski)
 Nart Nowy (gromada) (powiat lubaczowski)
 Nowy Barkoczyn (gromada) (powiat kościerski)
 Gromada Nowy Bazanów (powiat rycki)
 Gromada Nowy Bieruń (powiat tyski)
 Gromada Nowy Borek (powiat rzeszowski)
 Nowy Ciechocinek (gromada) (powiat aleksandrowski)
 Gromada Nowy Duninów (powiat gostyniński)
 Gromada Nowy Dwór (powiat dąbrowski) (powiat sokólski/dąbrowski)
 Nowy Dwór (gromada w powiecie radziejowskim) (powiat aleksandrowski/radziejowski)
 Nowy Dwór (gromada w powiecie szczycieńskim) (powiat nidzicki/szczycieński)
 Nowy Dwór Gdański (gromada) (powiat nowodworsko-gdański)
 Nowy Dwór Wejherowski (gromada) (powiat wejherowski)
 Gromada Nowy Kawenczyn (powiat skierniewicki)
 Nowy Korczyn (gromada) (powiat buski)
 Nowy Kościół (gromada) (powiat złotoryjski)
 Nowy Las (gromada) (powiat nyski)
 Gromada Nowy Lubiel (powiat wyszkowski)
 Gromada Nowy Lubliniec (powiat lubaczowski)
 Nowy Modlin (gromada) (powiat nowodworski)
 Gromada Nowy Nart (powiat lubaczowski)
 Gromada Nowy Prażmów (powiat piaseczyński)
 Nowy Sącz (gromada) (powiat nowosądecki)
 Gromada Nowy Sławacinek (powiat bialski)
 Nowy Staw (gromada) (powiat malborski)
 Nowy Szczawin Borowy (gromada) (powiat gostyniński)
 Nowy Świętów (gromada) (powiat nyski)
 Nowy Tomyśl (gromada) (powiat nowotomyski)
 Nowy Tomyśl-Południe (gromada) (powiat nowotomyski)
 Nowy Tomyśl-Północ (gromada) (powiat nowotomyski)
 Gromada Nowy Wiśnicz (powiat bocheński)
 Nowy Zglechów (gromada) (powiat miński)
 Gromada Nowy Żmigród (powiat jasielski)
 Orzechów Nowy (gromada) (powiat włodawski)
 Pawłów Nowy (gromada) (powiat bialski)
 Prażmów Nowy (gromada) (powiat piaseczyński)
 Sławacinek Nowy (gromada) (powiat bialski)
 Stąporków Nowy (gromada) (powiat konecki)
 Wiśnicz Nowy (gromada) (powiat bocheński)
 Żabieniec Nowy (gromada) (powiat garwoliński)
 Żmigród Nowy (gromada) (powiat jasielski)